Le terme « créolisation » peut faire référence à :
 la , processus créant une langue créole à partir d'une langue de départ au contact d'autres langues ;
 la , processus créant un mélange culturel à partir de plusieurs cultures en contact ;
 l', théorie sur le mélange des agriculteurs néolithiques avec les chasseurs-cueilleurs mésolithiques.

Voir aussi 

 Créoles
 Langues créoles
 Créolité
 Métissage